Фалькенштайн () — многозначный термин.

Персоналии 
  (1906—1966) — немецкий востоковед.

Топонимы 
 Фалькенштайн (Нижняя Австрия) — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Фалькенштайн (Бавария) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Фалькенштайн (Гарц) — город в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Фалькенштайн (Пфальц) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Фалькенштайн (Фогтланд) — город в Германии, в земле Саксония.
 Фалькенштайн — старинный горный замок в Гарце, на высокой горе, в долине реки Зельке.
 Фалькенштайн — средневековый замок в Баварии, самая высокогорная крепость Германии.
 Фалькенштайн — старинный замок в земле Каринтия в Австрии.

См. также 
 Фалькенштейн